Grégr ist der Nachname mehrerer Personen:

 Eduard Grégr (1827–1907), tschechischer Arzt, Politiker und Publizist
 Julius Grégr (1831–1896), tschechischer Politiker und Journalist

Siehe auch:
 Greger